Отказник — неофициальное определение, применяемое в речи неоднозначно: как по отношению к людям, которые стали объектом отказа в осуществлении своих прав, так и к тем, которые сами отказались от исполнения своих обязанностей.

 Отказник (ребёнок) — ребёнок, от воспитания и содержания которого официально отказались родители.
 Отказник (эмигрант) — лица, которые пытаются законно выехать из страны, но получают от властей отказ в разрешении на выезд.
 Отка́зник — употребляется в России применительно к отказникам совести — гражданам, уклоняющимся от прохождения военной службы. (Иногда отка́зчик: отказчики подвергались жесточайшим гонениям)
 Отка́зник — тот, кто отказывается делать что-л.
 Отка́зник также означает умершего человека, которого отказались хоронить близкие (если они вообще были) и который будет похоронен государством.